L'édition masculine 2001 du tournoi de tennis de Doha se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Marcelo Ríos remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale le qualifié Bohdan Ulihrach.

 En double, Mark Knowles et Daniel Nestor décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Joan Balcells et Andreï Olhovskiy. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2001)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2001
Doha
Sport au Qatar en 2001
Tennis en janvier 2001